El término bombín puede hacer referencia a:

Bombín, sombrero semiesférico.
Bombín, término coloquial para un inflador.
Bombín, mecanismo de las cerraduras.